Golinka peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Golinka, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Golinka, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale.